Essa é uma lista de gaitistas de blues por ordem alfabética pelo sobrenome que constam na Wikipédia:

Paul Butterfield
John Mayall
Júlio Ferraz
Little Walter
Junior Wells
Sonny Boy Williamson
Sonny Boy Williamson II
 Ivan Marcio
Miguel Durante

Listas de músicos
Gaitistas de blues